Mortal Kombat is een Amerikaanse computerspel-franchise gecreëerd door Ed Boon en John Tobias. De eerste vier games en updates werden ontwikkeld door Midway Games en in de eerste plaats uitgebracht voor arcades en later spelcomputers.

Gewelddadig karakter 
De serie is berucht en beroemd om zijn extreem bloedige geweld, met het meest in het oog springend de Fatalities. Aan het eind van het gevecht gaat de tegenstander niet meteen knock-out maar blijft deze nog enkele seconden wankelend staan. In deze tijd kan een speler door een knoppencombinatie een Fatality uitvoeren: een creatieve en meestal bloedige aanval waarbij de tegenstander gedood wordt. Varianten waren onder andere de Friendship (in plaats van een dodelijke aanval biedt de strijder zijn verslagen vijand een vriendschapsgebaar aan), Babality (de strijder verandert in een klein kind) en de Animality (de strijder verandert in een dier en verscheurt zijn tegenstander).

Overzicht van titels en versies

Overzicht personages 

Optreden van de personages in de fighting games:

Gastpersonages

Opmerkingen
 Geheim personage 
 Niet-bespeelbaar personage 
 Consolegebonden personage
 Alleen bespeelbaar in latere versie van de game
 Alleen als DLC te verkrijgen personage
 Enkel als gastoptreden
 Game waaruit geruchten ontstonden dat de basis vormde voor het personage
 Alleen beschikbaar in Tournament Edition-versie van de game  
 Eindbaaspersonage  
 Onderbaaspersonage

 
 
Computerspelserie